Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1952 в Хелзинки показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 149 комплекта медали, приблизително толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 4955 спортисти (от които 519 жени) от 69 страни в периода от 19 юли до 3 август 1952 г. в общо 17 спорта.

Атлети от общо 43 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 26 без отличие. Съединените американски щати печелят най-много медали (84), както и най-много златни (40) отличия. Състезателите от Съветския съюз успяват да спечелят най-много сребърни (30) и бронзови (19) медали. Това е първата Лятна олимпиада на която България печели първия си медал изобщо, нещо което правят и Венецуела и Ливан.

Дванадесет страни правят дебюта си на тези Игри:

Класиране

Българските медали 
 Бронз
 Борис Георгиев (бокс) – кат. до 75 kg.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1952